Франсуа Бабиэ де Берсенэ (, 1761—ок. 1830) — французский публицист, историк.

Биография 
Будучи племянником аббата де Родонвиллье (Rodonvilliers), Бабиэ де Берсенэ первоначально готовился к духовному званию, но, окончив богословские науки, посвятил себя журналистике. Сотрудничал с периодическими изданиями Mercure universel, Courier de Paris, Point du jour, Journal des indications; кроме того им написано много самостоятельных сочинений, каковы напр.: «l'Éducation militaire nationale» (1789 г.), «Archives de l’honneur» (1806), содержащее любопытные жизнеописания генералов, офицеров и солдат времен Великой Французской революции, целый ряд исторических исследований, касающихся Людовика XVI и его семейства: «Correspondance politique et confidentielle inèdite de Louis XVI» (1817). Кроме того не лишено интереса «Voyage en Russie pendant les annèes 1812 а 1815» (1816), составленное по запискам французского офицера, и «Dictionnaire des nongirouettes» (1616), сочинение задержанное полицией.

Публикации 
 Публикации де Берсенэ
 Некоторые публикации автора

Литература 
 Керар (Querard), «France littéraire».
 

Публицисты Франции
Родившиеся в департаменте Тарн